Берос:

 Берос — вавилонский историк, жрец бога Бэла в Вавилоне.
 Берос — крупный ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны.